Арха́нгельское — село Архангельского сельского поселения Елецкого района Липецкой области.

География 
Расположено в 8 км к юго-востоку от Ельца.

Происхождение названия села 
Носило также название Маслов Отве́ршек. В 1768 году здесь построена каменная Архангельская церковь, от которой и произошло название села.

До 2000 года было центром Архангельского сельсовета, но передало этот статус поселку Солидарность.

Население

Примечания

Ссылки 
 Архангельское (село)
 Сайт церкви Архангела Михаила и Пророка Илии

Населённые пункты Елецкого района